«Царь и генерал» () — болгарский художественный фильм, снятый режиссёром Выло Радевым в 1965 году на студии игровых фильмов «Бояна Филм» по мотивам романа «Во имя народа» .

Премьера фильма состоялась 17 января 1966 года.

Сюжет 
На экране разворачивается дуэль между двумя государственными деятелями, ответственными за судьбу Болгарии. Оба обеспокоены будущим страны, но видят это по-разному. Фильм посвящен психологическому, политическому и идеологическому конфликту между антифашистом генералом Владимиром Заимовым, патриотом, славянофилом, и болгарским царем Борисом III, в который также вовлечены личные мотивы, сходство и антагонизм главных героев.

Генерал Заимов выступал против официальной политики царя, который намеревался втянуть Болгарию в войну против СССР. Хотя неофициально этот шаг откладывался, Заимов тайно поддерживал контакты с русскими, будучи советским разведчиком, за что был задержан, обвинен в государственной измене и приговорён к смертной казни. Царь Борис отложил смертный приговор, ожидая, что Владимир Заимов подаст прошение о его отмене. Оба героя фильма возвращаются к своим воспоминаниям и переосмысливают свои отношения. Прошение от генерала не поступает и царь приказывает исполнить приговор.

Заимову посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

В ролях 
 Пётр Слабаков — генерал Владимир Заимов
 Наум Шопов — царь Борис III Евгений Урбанский — Аркадий Павлович, советский чекист Стойчо Мазгалов — прокурор
 Георгий Георгиев — священник
 Георги Черкелов — генерал Карев, царский адъютант
 Андрей Аврамов — Ганчев
 Тихомир Златев — камердинер
 Руси Чанев — ординарец
 Васил Кирков — фон Кунц
 Татьяна Тодорова — Ана Заимова
 Северина Тенева — девушка
 Сотир Майноловски
 Евстатий Стратев 
 Тодор Колев

Съёмочная группа 
 Сценарист Любен Станев
 Режиссёр Выло Радев
 Оператор Борислав Пунчев
 Художник Константин Русаков
 Композитор Симеон Пиронков

Награды 
 Гран-при «Золотая роза», Международный кинофестиваль в Варне, 1966
 Первая премия за исполнительское мастерство Науму Шопову, Международный кинофестиваль в Карловых Варах, 1966

Рецензии 
 Игнатьева Н. — «Царь и генерал» (Болг. худож. фильм) // Искусство кино, № 8, 1967. — стр. 108—109

Ссылки 
 Цар и генерал

Фильмы Выло Радева
Исторические фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Болгарии 1966 года
Фильмы-драмы Болгарии
Фильмы на болгарском языке
Экранизации романов Болгарии